François Bissot (1613-1673), un seigneur et commerçant de la Nouvelle-France.
 François-Joseph Bissot (1673-1737), le fils de François Bissot et membre de la bourgeoisie française en Nouvelle-France.
 François-Marie Bissot de Vincennes (1700-1736), officier de l'armée française en Nouvelle-France, fondateur du Fort Vincennes dans l'Indiana.
  (1982-), mannequin panaméenne.
 Jean-Baptiste Bissot de Vincennes (1668-1719), explorateur canadien-français et officier de l'armée française en Nouvelle-France.
 Noël Bissot (1916-1972), un auteur belge de bande dessinée.
 Stéphane Bissot, une actrice, auteure et chanteuse belge.
Patronyme belge
Patronyme canadien